Суперкубок Словенії з футболу 2015 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня 2015 року між чемпіоном Словенії Марибором та володарем кубка Словенії Копером. Матч завершився перемогою Копера в серії післяматчевих пенальті 3:2 після рахунку основного часу матчу 0:0.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на Інтерактивному мультимедійному порталі Словенії 

2015
Словенія
2015 у словенському спорті